Тази страница представя турнира за Царската купа, проведен през сезон 1938.

Осминафинали

Четвъртфинали

Полуфинали

Финал 

 При резултат 3:1 за ФК 13 футболистите на Левски (Русе) напускат терена в знак на протест срещу отсъжданията на рефера. Присъден е служебен резултат и купата е връчена на ФК 13 (София).

Голмайстори:
 За ФК 13: Аспарухов, Табаков и Стоичков;
 За Левски: Топоров.

Източници 
 bulgarian-football.com

Външни препратки 
 Репортаж от мача Левски (Русе) - Хаджи Славчев (Павликени)
 Репортаж от мача Пловдивски спортклуб - Левски (Русе)
 Репортаж от мача Левски (Русе) - Левски (Бургас)
 3 октомври 1938 г. ФК 13 (София) - Левски (Русе) 3:0 сл. - статия на вестник „Спорт“ от архива на „Спортно Русе“

3